

Wydarzenia 

 Data założenia Rzymu według Wergiliusza
 Bliski wschód
 Asyryjczycy zaatakowali Karkemisz.

Zmarli 
 Jozafat, król Judy